El Cid bzw. Le Cid steht für:

 El Cid, Beiname des spanischen Ritters Rodrigo Díaz de Vivar
 Cantar de Mio Cid, mittelalterliches Heldenepos
 Le Cid, Drama von Pierre Corneille (1636)
 Le Cid (Oper), Oper von Jules Massenet (1885)
 El Cid (Film), US-amerikanischer Monumentalfilm (1961)
 El Cid (Zeichentrickfilm), spanischer Zeichentrickfilm (2003)
 El Cid (Fernsehserie), spanische Fernsehserie (2020–2021)

Nach El Cid benannte Orte in Spanien:
 Lucena del Cid, Gemeinde in der Comarca Alcalatén der Provinz Castellón
 Monforte del Cid, Gemeinde in der Comarca Medio Vinalopó der Provinz Alicante
 Santa Gadea del Cid, Dorf in der Comarca del Ebro der Provinz Burgos
 Villafranca del Cid, Gemeinde in der Comarca Alto Maestrazgo der Provinz Castellón
 Vivar del Cid, heutiger Name des Geburtsortes von El Cid in der Provinz Burgos

Gebirge:
 Sierra del Cid, Gebirgszug in der Provinz Alicante